Por Pascuales puede referirse a:
 Pascuales (Segovia); una localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva en la provincia de Segovia, España.
 Pascuales (Guayaquil); un barrio de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.